Die Europäischen Jugendschwimmmeisterschaften fanden seit 1967 im Zweijahresrhythmus, mit Ausnahme des Jahres 1976, und finden seit 1982 jährlich in einer Stadt Europas statt. Organisator ist die Ligue Européenne de Natation (LEN) beziehungsweise der jeweilige nationale Schwimmsportverband. Die Altersbeschränkung liegt für Jungen bei achtzehn und für Mädchen bei sechzehn Jahren.

Austragungen 

Schwimmwettbewerb